al-Mughayyir () ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Al-Mughayyir (Jenin) (auch al-Mughayyir al-Mutilla), Ort in den Palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland
 al-Mughayyir (Ramallah), Ort in den Palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland